Лучшие синглы США 1995 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1995 год.

Список 1995 года 
 Главным событием года стал сингл «Gangsta’s Paradise» и одноимённый альбом рэпера Coolio. Заглавный трек с этого альбома, основанный на известной фанк-мелодии Стиви Уандера «Pastime Paradise» и содержащий заимствования из Псалма 23, прозвучал в фильме «Опасные мысли», вышел на первое место в 13 странах, стал самым продаваемым синглом года в США и был удостоен «Грэмми» за лучшее сольное исполнение рэпа. Это был первый рэп-трек в истории, занявший первую строчку в британских чартах. Сам сингл считается классикой гангстерского рэпа середины 1990-х.

Примечания

См. также 
 Список альбомов № 1 в США в 1995 году
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Лучшие синглы США 1995 года
 Top 100 лучших синглов по годам

Чарты Billboard 1995 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
1995 год в музыке США